

Toponyme
L'île de Comacina est une île italienne située dans le lac de Côme.

Astronomie
(489) Comacina est un astéroïde découvert en 1902 par l'astronome italien Luigi Carnera.